Die Saison 1983/84 war die 45. Spielzeit der 1. divisjon, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Sparta Sarpsborg. Der Viking IK stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 28 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der Letztplatzierte der Hauptrunde stieg direkt in die zweite Liga ab, während der Vorletzte in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga antreten musste. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 
 Storhamar Ishockey – Strindheim IL 2:0 (10:1, 14:1)

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des norwegischen Eishockeyverbandes (norwegisch)

1983
Eishockeysaison 1983/84